Пуркинье, Ян (также Пуркине) — чешский физиолог, анатом, политик, педагог, член духовного ордена пиаристов.  
 Пуркинье — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Клетка Пуркинье — крупные нервные клетки коры мозжечка.

См. также 
 Пуркине